Erzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Erzberger (1815–1882), deutscher Bankier in Augsburg
 Dietrich Erzberger (1779–1850), deutscher Bankier in Augsburg
 Jakob Erzberger (1843–1920), Schweizer Missionar und Wanderprediger
 Johanna Erzberger (* 1978), deutsche Theologin
 Matthias Erzberger (1875–1921), deutscher Publizist und Politiker

Siehe auch:
 Erzberg (Begriffsklärung)